Die Western & Southern Financial Group Masters 2005 waren ein Tennisturnier, welches vom 15. bis 21. August 2005 in Mason (Ohio), bei Cincinnati, stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde im Freien auf Hartplatz auf ausgetragen. Es war im Kalenderjahr das siebte von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Titelverteidiger im Herreneinzel war der US-Amerikaner Andre Agassi, der dieses verletzungsbedingt seine Teilnahme zurückzog. Neuer Turniersieger wurde der Setztlistenerste Roger Federer, der sich im Finale gegen den Sieger von 2003, Andy Roddick, durchsetzte. Dies war der neunte Titel der Saison für ihn und der 31. seiner Karriere.
Im Doppel schieden die Titelverteidiger Mark Knowles und Daniel Nestor im Viertelfinale aus. Neue Turniersieger wurden die Setzlistenzweiten Jonas Björkman und Maks Mirny. Insgesamt war es der 4. gemeinsame Titel der beiden sowie für Björkman nach 1999 der zweite Titel in Cincinnati.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht am höchsten platzierten Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.200.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.450.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Mason (Ohio)